El nombre de Tomás Martín puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Tomás Martín Feuillet (1832-1862). Militar, escritor y poeta panameño.
 Tomás Martín Tamayo. Maestro, escritor y político español.